Unter einem Instagram Bot (von englisch robot ‚Roboter‘) versteht man eine Software, welche weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein. Viele Bots folgen passenden Instagram-Accounts (Benutzerkonten), um bei den Besitzern eine Benachrichtigung auf deren Smartphone auszulösen und Aufmerksamkeit für ihr eigenes Profil zu erlangen. Diese Praktik verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram.

Funktionsweise 
Die Benutzer eines Bots passen die Funktionsweise und den Ablauf auf ihre Zielgruppe an. Sie können mit Personen eines bestimmen Geschlechtes, Alters oder einer bestimmen Sprache interagieren. Hierbei werden meist die neuesten Bilder einer Person mit einem Herz markiert. Dies symbolisiert dem Ersteller, dass man für ihre Bilder Interesse habe. Zudem folgt der Bot auch Benutzern, um eine weitere Benachrichtigung mit dem eigenen Namen zu erzielen.

Absichten 
Es gibt mehrere Ziele, welche verfolgt werden können. Die meisten Anwender beabsichtigen eine Zunahme ihrer Follower (Personen, die Instagram angeben mehr von einem Konto angezeigt zu bekommen). Andere versuchen aber auch, über diese Praktiken möglichst viele Aufrufe auf ihre Webseite zu erhalten und somit deren Webseitenwert zu steigern.

Schädliche Bots 
Einige Nutzer eines Bots wollen gezielt Passwörter oder andere privaten Informationen erhalten. Diese stellen ihren Bot dann so ein, dass er bestimmten Personen private Nachrichten (Instagram DM) schreibt. Diese beinhalten meist ein gefälschtes Gewinnspiel oder eine sexuelle Aufforderung.

Einzelnachweise 

Instagram
Computer
Software